Sali puede referirse a:

 Sali, un importante río del centro-norte de Argentina
 Sali (Argelia), un municipio  de la provincia e Adrar en Argelia
 Sali, un municipio de Croacia en el condado de Zadar
 Sali Vercellese, una localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte